

Progressione

Palmarès

Competizioni internazionali

Campionati italiani

Note

Collegamenti esterni